Petrus I. steht für folgende Personen:
 Petrus I. (Marseille), Bischof (um 614)

Äbte:
 Petrus I. (Abt von St. Blasien), († 1348)
 Petrus I. (Metten), († 1427)
 Petrus I. (Neuzelle), († 1429)